Examílion kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Examília, ort, Peloponnesos, Nomós Korinthías, 
 Examílio, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis, 

Robotskapade Greklandförgreningar